Der Begriff Störstrahlung ist im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eindeutig und wird aus dem jeweiligen Kontext heraus entschieden:

 einen erwünschten und definiert drahtlos erzeugten Störpegel in der EMV-Technik, für Messungen siehe Störfestigkeit (EMV) 
 eine unvermeidlich drahtlos entweichende Störausstrahlung oder eingekoppelte Störeinstrahlung, siehe Störausstrahlung und elektromagnetische Verträglichkeit
 eine unvermeidliche elektromagnetische Strahlung in der Optosensorik, siehe Elektromagnetische Welle

Siehe auch
 Störsignal (Störpegel als Gegenteil zum Nutzsignal) in der Nachrichtentechnik oder allgemein ohne bestimmte Zuordnung